Die Donauuferbahn ist eine:

 Bahnstrecke in der Wachau, siehe Donauuferbahn (Wachau)
 Bahnstrecke in Wien, siehe Donauuferbahn (Wien)